Cetanol steht für:

 Cetylalkohol (Summenformel 	C16H34O), ein langkettiger, einwertiger Alkohol
 Stearylalkohol (Summenformel C18H36O), ein langkettiger, einwertiger Alkohol